Богдан (Степан) Михайлович Нагой (ум. 21 июля 1633) — русский военный и государственный деятель, стольник и воевода.

Биография 
Представитель дворянского рода Нагих. Третий сын боярина Михаила Александровича Меньшого Нагого (? — 1618). Братья — Василий Черный, Александр и Фёдор Нагие.

С 1616 по 1632 год Богдан Нагой служил при дворе в чине стольника, «смотрел в столы» при торжественных царских обедах, стоял рындой при приёмах иностранных послов, ездил с царем на богомолье в монастыри.

В 1626 году Богдан Михайлович Нагой был назначен первым воеводой в Путивле, для защиты южнорусских границ от крымскотатарских набегов. В 1629 году — один из воевод в Дедилове.

В 1632 году стольник Богдан Михайлович Нагой был назначен первым воеводой сторожевого полка и отправлен из Москвы в Калугу, где должен был «собираться с ратными людьми» для похода на пограничные литовские владения. В октябре 1632 года Богдан Нагой с небольшим русским войском занял город Серпейск, а в ноябре разбил польско-литовский отряд и взял Рославль, получив в награду от царя золотой. В январе 1633 года воевода Богдан Михайлович Нагой со сторожевым полком соединился с большими полком под командованием Михаила Шеина и Артемия Измайлова под Смоленском, приняв участие в осаде города. В июле 1633 года воевода Богдан Михайлович Нагой погиб в бою с поляками под Смоленском.

Ссылки 
 
 Князь Лобанов-Ростовский А. Б. «Русская родословная книга», том 2, Санкт-Петербург, 1895 г.

Полковые воеводы
Стольники (Русское государство)
Богдан Михайлович
Участники Русско-польской войны 1632—1634 годов (русские)
Умершие в 1633 году
Воеводы Путивля
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах